Ruttner steht für:
 Person, die im Gebirge die Tätigkeit des Ruttnerns ausübt

Ruttner ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Ruttner-Kolisko (1911–1991), österreichische Biologin
 Anton Ruttner (1911–2006), Geologe, Leiter der Geologischen Bundesanstalt in Wien
 Franz Ruttner (1882–1961), österreichischer Limnologe
 Friedrich Ruttner (1914–1998), österreichischer Biologe und Bienenkundler
 Hans Ruttner (1918–1979), Direktor der Bundesanstalt für Bienenkunde